Tachometr (z řeckého ταχος (tachos – „rychlost“) a μετρειν (metrein – „měřit“) je zařízení na měření rychlosti. Slovo může být použito v několika významech:

 rychloměr – zařízení měřící rychlost vozidla, důvodem, proč se v češtině nezřídka označuje slovem tachometr rychloměr, je vliv německého jazyka;
 otáčkoměr – zařízení ukazující otáčky motoru;
 přetáčení tachometru – manipulace počítadlem ujetých kilometrů.

Související články 
 Tachograf
 Hodometr